Kreuzberggraben ist ein Gewässername:

 Kreuzberggraben, Oberlauf in Bayern des Enzenbachs, linker Zufluss der Valepp an der deutsch-österreichischen Grenze nach der Ochsenalm, Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kreuzberggraben (Setzengraben), rechter Zufluss des Setzengrabens (zum Welzbach, zur Tauber) in Brunntal, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg